Ensemble kan syfta på:

 Ensemble (artisteri) – en samverkande grupp av artister
 Ensemble (mode) – kombination av jacka och kjol, eller blus och kjol som bildar en matchande helhet
 Statistisk ensemble
 Kanonisk ensemble – inom statistisk mekanik en statistisk ensemble

Organisationer 
 Ensemble (musikgrupp) – ett franskt musikprojekt med Olivier Alary
 Ensemble Studios – ett amerikanskt datorspelsföretag 1995–2009
 Ensemble Tbilisi – en manskör från Georgien
 Disco Ensemble – ett finländskt punkrockband från Ulvsby
 The Hilliard Ensemble – en brittisk manlig vokalkvartett